Romano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alma Romano
 Antonio Romano